Cetruminantia — клада, яка складається з двох клад: Cetancodontamorpha й Ruminantiamorpha, якщо ж мовити тільки про сучасних істот, то клада Cetruminantia містить два підряди: Ruminantia й Whippomorpha.

Кладограма

Джерела 
 

Унгуляти